Артурас Антанович Каспутис (, род. 22 февраля 1967 года, Клайпеда, Литовская ССР) — советский и литовский трековый и шоссейный велогонщик, олимпийский чемпион 1988 года в командном преследовании на треке. Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

На Олимпийских играх в Сеуле четверка в составе Вячеслав Екимов, Артурас Каспутис, Дмитрий Нелюбин, Гинтаутас Умарас завоевала золотые медали в командной гонке преследования. 

Каспутис профессионально занимался велоспортом с 1992 по 2002 год, после чего стал менеджером в этом виде спорта.

Выступления

На треке

На шоссе

Тренерская работа

Примечания

Ссылки 

Велогонщики на летних Олимпийских играх 1988 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Велогонщики Литвы
Велогонщики СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам